Almudena Sánchez (Andratx, Mallorca, 1985) es una escritora, periodista y máster en Escritura Creativa española. 

En 2013 fue incluida en Bajo 30, antología de nuevos narradores españoles (Salto de Página) y en 2019 fue seleccionada entre los diez mejores escritores treintañeros de España por la AECID, junto a autoras como Cristina Morales o Aroa Moreno.

Ha participado en conferencias y encuentros en las Ferias del Libro de Lima (Perú), Oaxaca (México), Madrid o Gijón y en festivales como Eñe, Letraheridas (Pamplona), MAF (Málaga), Oh Poetry! Fest (Albacete) o FACYL (Salamanca). Colabora con medios como Cuadernos Hispanoamericanos, Mercurio, Revista Turia, Tales Literary, Ámbito Cultural, Culturamas u Oculta Lit, para los que realiza reseñas y entrevistas. Trabaja en Escuelas de escritura creativa como Cursiva, Fuentetaja o Selecta Literatura.

Obra narrativa 
La acústica de los iglús (Caballo de Troya, 2016) fue su primer libro de relatos, que ya ha alcanzado la décima edición y se ha publicado también en Argentina (Odelia Editora, 2018). Además, su debut le valió para ser finalista del Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España y del Premio Setenil y figurar entre los libros favoritos de la plataforma New Spanish Books. 

El hueco del piano (Flash, Penguin Random House, 2019).

Fármaco (Literatura Random House, 2021) es una indagación en la tristeza y un libro testimonial sobre la depresión, escrito sin tabúes y con grandes dosis de humor. En él la autora hace un recorrido por su vida y narra en primera persona lo que supone enfrentarse a tal enfermedad mental. También existe la versión en audiolibro, narrado por la autora.

Traducciones 
Pharmakon (Fum d'Estampa Press, 2023), al inglés.

Farmaco (Maximiliano Polidoro Editora, 2023),al italiano.

The Cold through the Gears y Ms. Smaig (Two Lines Journal, 2019), al inglés.

Antologías 
Bajo 30 (Salto de página, 2013), con el cuento "Cualquier cosa viva".

Publicaciones AECID (2019), con el relato "Los puntos débiles".

Diez relatos maestros (La Navaja Suiza, 2020), con el relato "Los puntos débiles".

Premios 
Ganadora del Premi No Llegiu 2022 al Millor Llibre de No Ficció per Fármaco.

Finalista del premio a la mejor ópera prima del Festival du Premier Roman de Chambéry (Francia) por Fármaco.

Finalista del Premio Ojo Crítico 2016 de Radio Nacional de España 

Finalista del Premio Setenil 2017

Enlaces externos 
https://www.vogue.es/living/articulos/farmaco-libro-almudena-sanchez

https://www.revistamercurio.es/2021/05/12/almudena-sanchez/

https://www.bbc.com/mundo/noticias-59074488

https://cuadernoshispanoamericanos.com/tag/almudena-sanchez/

https://www.diariodenavarra.es/noticias/cultura-ocio/cultura/2022/01/17/almudena-sanchez-escribir-sobre-mi-depresion-indagacion-tristeza-total-514157-1034.html